Nabeul (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Nabeul (stad), de hoofdstad van het gouvernement